Paysan breton est une appellation qui se réfère à la fois aux agriculteurs et à la Bretagne. Elle peut désigner :
 Paysan breton, un journal agricole hebdomadaire édité depuis  à Plérin et distribué à 45.000 exemplaires.
 Paysan breton, une marque de produits laitiers appartenant à la coopérative agricole Laïta.